Сен-По́ль () — вариант написания имени Святого Апостола Павла на французском языке.

Персоналии 
 Сен-Поль, Антуан де (ок. 1550—1594) — французский военачальник
 Сен-Поль, Вальтер фон (1860—1940) — немецкий комендант Узамбарского округа Германской Восточной Африки, колониальный чиновник

Топонимы 
 Сен-Поль — средневековое графство во Фландрии
 Сен-Поль — остров в Индийском океане
 Сен-Поль — округ на острове Реюньон
 Сен-Поль — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Сен-Поль — коммуна во Франции, департамент Приморские Альпы.
 Сен-Поль — коммуна во Франции, департамент Реюньон.
 Сен-Поль — средневековый квартал в центре Лиона.
 Сент-Поль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.

См. также 
 Сен-Поль-де-Баиз
 Сен-Поль-д’Уэй
 Сен-Поль-Кап-де-Жу
 Сен-Поль-сюр-Сав
 Сан-Паоло — вариант на итальянском языке.
 Сан-Паулу (значения) — вариант на португальском языке.
 Сент-Пол — вариант на английском языке.